Europsko prvenstvo u vaterpolu za žene – Beograd 2016. 15. je izdanje ovog natjecanja koje se održalo u srbijanskom glavnom gradu Beogradu od 10. do 22. siječnja 2016. godine. Ovo je prvo izdanje nakon 1997. na kojem se natjecalo 12 umjesto dosadašnjih 8 reprezentacija. Sve utakmice su odigrane u Beogradskoj areni, što je veliki iskorak za vaterpolo kao šport jer je utakmice uživo moglo gledati više od 11 500 navijača. Prije ovog prvenstva bazeni u kojima su održavane vaterpolske utakmice nikad nisu primali više od 5 000 gledatelja. Jedini debitant je reprezentacija Turske, dok Srbija drugi put nastupa zbog domaćinstva (nikada nije kroz kvalifikacije izborila nastup). Branitelj naslova je reprezentacija Španjolske. Drugi put se vaterpolsko EP održava u Beogradu, prvi put je bio 2006. godine.

Hrvatska reprezentacija već je jednom nastupala na europskom prvenstvu slijedom toga što je kao domaćin imala osiguran nastup, u Zagrebu 2010. Prvenstvo u Beogradu 2016. prvo je veliko natjecanje na kojem su nastup hrvatske vaterpolistice izborile kroz kvalifikacije. 

Svoj ukupno treći naslov osvojila je Mađarska.

Turnir 

Ždrijeb skupina održan je 4. listopada 2015. godine.

Skupina A 

10. siječnja 2016.

12. siječnja 2016.

14. siječnja 2016.

16. siječnja 2016.

18. siječnja 2016.

Skupina B 

11. siječnja 2016.

13. siječnja 2016.

15. siječnja 2016.

17. siječnja 2016.

19. siječnja 2016.

Izbacivanje

Povezani članci 

 Europsko prvenstvo u vaterpolu – Beograd 2016.

Izvori 

ž-2016
 2016